Fitness kan syfta på:

 Fitness (biologi) – grad av genetisk anpassning till en biologisk miljö och är ett inom evolutionsbiologin fundamentalt begrepp
 Fitness (träning) – en tävlingsform med bodybuilding och gymnastik
 Atletisk fitness – en sport, ursprungligen från Sverige
 Fitness First Stadium – tidigare namn på hemmaarenan för AFC Bournemouth
 Fysisk fitness – tillståndet att vara ”fit”: anpassad, lämplig, duglig (i slangspråk även attraktiv och sexig) och en strävan efter dels styrka, balans, kompetens, dels attraktiv kropp och/eller hälsosam fysik.
 Fitness First Step - Read about useful information